Belzbach ist ein Gewässername:
 Belzbach (Donau), rechter Zufluss des Mühlkanals neben der Donau bei Dietfurt, Ortsteil Vilsingen, Gemeinde Inzigkofen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg 
 Belzbach (Hainbach), linker Zufluss des Hainbachs (zum Neckar) in Wiflingshausen, Stadt Esslingen am Neckar, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Belzbach (Jöllenbecker Mühlenbach), rechter Zufluss des Jöllenbecker Mühlenbachs in Jöllenbeck, kreisfreie Stadt Bielefeld,  Nordrhein-Westfalen
 Belzbach, Mittellaufname des Mosbachs, rechter Zufluss des Oberrheins in Biebrich, Stadt Wiesbaden, Hessen

Siehe auch:
 Betzbach